Vanaküla – wieś w Estonii, w gminie Martna, w prowincji Läänemaa
 Vanaküla – wieś w Estonii, w gminie Noarootsi, w prowincji Läänemaa
 Vanaküla – wieś w Estonii, w gminie Kuusalu, w prowincji Harjumaa
 Vanaküla – wieś w Estonii, w gminie Põlva, w prowincji Põlvamaa.